Tuscaloosa désigne :

Toponymes 

 Tuscaloosa, ville du comté de Tuscaloosa, en Alabama
 comté de Tuscaloosa, comté d'Alabama, en Alabama

Navires 
 , US Navy
 , US Navy

Personnalités 
 Tuscaloosa, chef amérindien

Institutions 
 Tuscaloosa Public Library, bibliothèque publique

Musique
 Tuscaloosa est un album de Neil Young.